Ю́ный Фриц:

 «Юный Фриц» — стихотворение С. Я. Маршака.
 «Юный Фриц» — спектакль театра марионеток.
 «Юный Фриц» (1943) — советский короткометражный художественный фильм .

Примечания